Ел Пастизал има више значења:

 Ел Пастизал (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Пастизал (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пастизал (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику